Джозеф Маррі (; 1 квітня 1919, Мілфорд, Массачусетс — 26 листопада 2012) — американський хірург — трансплантолог, перший пересадив нирку людині.
 Маррі Лайнстер — плідний американський письменник, радіо- і телесценарист, професійний літератор без вищої освіти, винахідник.
 Маррі-Брідж (англ. Murray Bridge) — місто в штаті Південна Австралія.
 Маррі (округ, Оклахома), Округ Маррі (англ. Murray County) - округ (графство) у штаті Оклахома, США. 
 Маррі Гелл-Ман (нар. 15 вересня 1929, Нью-Йорк, США) — американський фізик-теоретик. 
 Маррі Голберг (Мюррей Халберг, англ. Murray Halberg, (* 7 липня 1933) — новозеландський легкоатлет, олімпійський чемпіон. 
 Джон Міддлтон Маррі-молодший — британський письменник, відомий під своїм псевдонімом Колін Маррі (англ. Colin Murry), під яким публікував реалістичні твори.